Justinus (van Latijn: iustus; "rechtvaardig", "rechtschapen" → iustinus; "de rechtvaardige", "de rechtschapene") is een mannennaam. Een variant is Justinianus.

Personen met deze naam 
Justinus I (ca. 450-527), Oost-Romeins Keizer, 518-527
Justinus II (ca. 520-578), keizer van Byzantium, 565-578
Justinus (consul in 540) (ca. 525-566), Byzantijns aristocraat en generaal
Justinus de Martelaar (ca. 100/114-ca. 165), vroegchristelijk apologeet
Marcus Iunianus Iustinus of Marcus Junianus Justinus (mid-2e eeuw of 3e of 4e eeuw), Romeins historicus

Zie verder 
 Iustinus (cognomen)